Osoby o tym nazwisku:
 Dora Kacnelson − polska historyk, literaturoznawca i slawistka
 Zinowij Kacnelson − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych